

Localidades

Chappes (Allier)
Chappes (Ardenas)
Chappes (Aube)
Chappes (Puy-de-Dôme)

Desambiguações de topônimos